Zoa peut désigner :
 Christophe Zoa, évêque camerounais,
 Jean Zoa, archevêque camerounais
 Éléonor-Zoa Dufriche de Valazé, général français.
 La grande Zoa, chanson de Frédéric Botton, interprétée par Régine (1966).

Homonymie de patronyme